

Топоніми 
Ішії (Токушіма)

Персоналії 
Ішії — японське прізвище
Ішії Сатоші